22-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе Русской императорской армии.

В 1809 — 1864 годах части дивизии располагались в Великом княжестве Финляндском, с дивизионным штабом в г. Гельсингфорс. В 1864 году дивизия была переведена в Новгородскую губернию.

Штаб дивизии: Новгород. Входила в 1-й армейский корпус.

История дивизии

Формирование 

 28.06.1807 — 20.05.1820 — 21-я пехотная дивизия
 20.05.1820 — 09.08.1833 — 23-я пехотная дивизия
 09.08.1833 — 03.07.1835 — 19-я пехотная дивизия
 03.07.1835 — 20.02.1845 — 21-я пехотная дивизия
 20.02.1845 — хх.хх.1918 — 22-я пехотная дивизия

Боевые действия 

Дивизия - активная участница Первой мировой войны, в частности, Нарочской операции 1916 г.

Состав дивизии 

 1-я бригада (Новгород)
 85-й пехотный Выборгский Императора Германского Вильгельма II полк
 86-й пехотный Вильманстрандский полк
 2-я бригада (Новгород)
 87-й пехотный Нейшлотский полк
 88-й пехотный Петровский полк
 22-я артиллерийская бригада (Новгород)

Командование дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира. Должности начальника дивизии соответствовал чин генерал-лейтенанта, и при назначении на эту должность генерал-майоров они оставались командующими до момента своего производства в генерал-лейтенанты).

Начальники дивизии 

 28.06.1807 — 16.08.1807 — генерал от кавалерии Обресков, Александр Васильевич
 16.08.1807 — 16.11.1809 — генерал-лейтенант князь Багратион, Пётр Иванович
 14.04.1808 — 21.08.1808 — командующий генерал-лейтенант Раевский, Николай Николаевич
 21.08.1808 — 27.11.1809 — командующий генерал-майор фон Миллер, Андрей Логгинович
 28.07.1835 — 10.01.1843 — генерал-майор (с 06.12.1840 генерал-лейтенант) фон Эттер, Павел Васильевич
21.01.1843 — 25.04.1846 — генерал-майор (с 06.12.1844 генерал-лейтенант) Мандерштерн, Август Егорович
25.04.1846 — 06.12.1848 — генерал-лейтенант Ширман, Фёдор Карлович
 06.12.1848 — 26.02.1855 — генерал-лейтенант де Юнкер, Александр Логгинович
 26.02.1855 — 18.02.1862 — генерал-майор (с 30.08.1857 генерал-лейтенант) фон Вендт, Александр Иванович
 18.02.1862 — 16.08.1869 — генерал-майор (с 30.08.1863 генерал-лейтенант) Шернваль, Карл Андреевич
 16.08.1869 — 17.04.1879 — генерал-майор (с 17.04.1870 генерал-лейтенант) Риман, Карл Фёдорович
 17.04.1879 — 09.04.1889 — генерал-лейтенант Раух, Оттон Егорович
 09.04.1889 — после 01.05.1892 — генерал-лейтенант Радзишевский, Пётр Иванович
 07.08.1892 — 27.09.1897 — генерал-лейтенант Латур-де-Бернгард, Владимир Андреевич
 05.10.1897 — 02.10.1901 — генерал-лейтенант Бармин, Александр Савельевич
 15.11.1901 — 23.10.1904 — генерал-майор (с 06.12.1902 генерал-лейтенант) Аффанасович, Виктор Константинович
 23.12.1904 — 01.09.1905 — генерал-лейтенант Кутневич, Николай Борисович
12.09.1905 — 07.07.1906 — командующий генерал-майор Новиков, Владимир Михайлович
 07.07.1906 — 14.12.1908 — генерал-майор (с 22.04.1907 генерал-лейтенант) Артамонов, Леонид Константинович
 13.02.1909 — 30.05.1912 — генерал-лейтенант Олохов, Владимир Аполлонович
 30.05.1912 — 30.07.1912 — генерал-лейтенант Зайончковский Андрей Медардович
 30.07.1912 — 06.10.1914 — генерал-лейтенант Душкевич, Александр Александрович
 06.10.1914 — 11.12.1914 — генерал-лейтенант Марков, Сергей Дмитриевич
 11.12.1914 — 29.10.1916 — генерал-лейтенант Шишкин, Михаил Иванович
 29.10.1916 — 22.08.1917 — командующий генерал-майор Усов, Адриан Владимирович
 10.09.1917 — 23.10.1917 — командующий генерал-майор Радус-Зенкович, Лев Аполлонович

Начальники штаба дивизии 
Должность начальника штаба дивизии введена 1 января 1857 года.

 08.02.1857 — после 03.06.1864 — подполковник (с 30.08.1860 полковник) Стренг, Андрей Оттонович 
хх.хх.1864 — хх.хх.1866 — полковник Клачков, Александр Петрович 
 27.03.1866 — 26.06.1868 — полковник Риттих, Александр Фёдорович
 26.06.1868 — 16.10.1876 — подполковник (с 20.04.1869 полковник) Бобриков, Николай Иванович
 15.10.1876 — 08.05.1879 — полковник Дембовский, Леонид Матвеевич
 08.05.1879 — 10.02.1884 — полковник Якубовский, Иван Иосифович
 27.02.1884 — 01.08.1890 — полковник Биргер, Александр Карлович
 04.08.1890 — 21.03.1892 — полковник Ломиковский, Николай Владиславович
 23.03.1892 — 24.03.1894 — полковник Швембергер, Иосиф Фёдорович
 28.03.1894 — 31.10.1899 — полковник Кедров, Вонифатий Александрович
 04.12.1899 — 13.12.1902 — полковник Апухтин, Александр Николаевич
 03.02.1903 — 11.03.1905 — полковник Кольшмидт, Виктор Брунович
 11.03.1905 — 02.11.1911 — подполковник (с 02.04.1906 полковник) Черепенников, Алексей Иванович
 27.09.1912 — 26.03.1914 — полковник Режепо, Пётр Александрович
 31.03.1914 — 09.11.1914 — полковник Пфингстен, Адольф Фердинандович
16.01.1915 — 19.08.1915 — полковник Буравцев, Михаил Александрович
 02.10.1915 — 20.01.1916 — и. д. полковник Сыртланов, Равиль Шах-Айдарович
 30.01.1916 — 27.01.1917 — полковник Кригер, Оскар-Густав-Александр Филиппович
01.02.1917 — хх.хх.хххх — полковник Склодовский, Виталий Каэтанович

Командиры 1-й бригады 
В период с 28 марта 1857 года по 30 августа 1873 года должности бригадных командиров были упразднены

30.08.1873 — 29.11.1873 — генерал-майор Гартонг, Николай Павлович
 04.12.1873 — 24.05.1892 — генерал-майор барон Врангель, Владимир Людвигович
 04.06.1892 — 18.07.1895 — генерал-майор Бутенко, Семён Иванович
 19.07.1895 — 04.06.1899 — генерал-майор Ватропин, Александр Иванович
 23.06.1899 — 20.06.1900 — генерал-майор Игнатьев, Николай Петрович
 03.08.1900 — 12.09.1905 — генерал-майор Новиков, Владимир Михайлович
 03.07.1905 — 30.09.1905 — временный командующий генерал-майор Штегельман, Михаил Иванович
 17.04.1906 — 28.11.1907 — генерал-майор Славочинский, Адам Иванович
 04.12.1907 — 11.12.1910 — генерал-майор Раевский, Владимир Александрович
 30.12.1910 — 06.03.1913 — генерал-майор Михельсон, Александр Александрович
 10.03.1913 — 26.05.1915 — генерал-майор Сивицкий, Пётр Николаевич
05.06.1915 — хх.хх.хххх — генерал-майор Солерс, Дмитрий Иванович

Командиры 2-й бригады 

 06.12.1850 — 26.02.1855 — генерал-майор фон Вендт, Александр Иванович
26.02.1855 — 22.01.1857 — генерал-майор Грунт, Егор Егорович
30.08.1873 — 29.03.1881 — генерал-майор Данилов, Василий Павлович
29.03.1881 — 23.12.1881 — генерал-майор Васильев, Николай Михайлович
 23.12.1881 — 04.05.1888 — генерал-майор барон Зедделер, Николай Логгинович
 01.06.1888 — 04.06.1892 — генерал-майор Бутенко, Семён Иванович
 04.06.1892 — 26.05.1893 — генерал-майор Поливанов, Матвей Михайлович
 26.05.1893 — 23.07.1899 — генерал-майор Оржевский, Владимир Васильевич
 05.08.1899 — 21.04.1903 — генерал-майор Паруцкий, Василий Игнатьевич
 28.04.1903 — 19.04.1904 — генерал-майор Романенко, Иван Андреевич
02.05.1904 — 09.03.1905 — генерал-майор Фриш, Матвей Николаевич 
 09.03.1905 — 14.06.1905 — генерал-майор Марков, Сергей Дмитриевич
 28.06.1905 — 02.07.1906 — генерал-майор Данильчук, Александр Арсеньевич
 07.07.1906 — 20.09.1908 — генерал-майор Ловцов, Сергей Петрович
 24.11.1908 — 19.07.1914 — генерал-майор Станкевич, Адам Юрьевич

Командиры 22-й артиллерийской бригады 
Номер в наименовании артиллерийской бригады изменялся параллельно с номером пехотной дивизии, к которой бригада была приписана.
 30.08.1807 — 17.09.1808 — полковник (с 16.03.1808 генерал-майор) Бельгард, Александр Александрович
 17.09.1808 — 06.10.1809 — полковник Козен, Пётр Андреевич
 06.10.1809 — 05.03.1812 — полковник Третьяков, Николай Иванович
 23.03.1812 — 31.08.1813 — полковник (с 27.05.1813 генерал-майор) Гине, Яков Егорович
 31.08.1813 — 02.05.1816 — полковник Магденко, Михаил Сёменович 
 02.05.1816 — 06.07.1816 — подполковник Аргун, Григорий Давыдович
 24.03.1817 — 21.04.1826 — полковник Дувинг, Александр Андреевич
 12.06.1826 — 09.06.1832 — полковник Яковлев, Александр Васильевич
 22.02.1834 — 03.03.1835 — полковник Яковлев, Александр Васильевич
 05.05.1835 — 03.07.1835 — полковник фон Ререн, Фёдор Карлович

3 июля 1835 г. бригада, называвшаяся в тот момент 19-й, была расформирована, личный состав был направлен на усиление гарнизонной артиллерии в Великом княжестве Финляндском.

Вновь сформирована в составе дивизии 3 ноября 1863 г. из артиллерийских батарей, размещенных в Финляндии. 
 02.12.1863 — 04.11.1876 — полковник (с 20.04.1869 генерал-майор) Полубояринов, Порфирий Николаевич
 13.01.1877 — хх.хх.1879 — генерал-майор Энгель, Владимир Александрович
 29.07.1879 — 11.07.1885 — генерал-майор Моллер, Николай Фёдорович
 21.07.1885 — 14.02.1896 — генерал-майор Лимантов, Павел Матвеевич
 01.04.1896 — 09.04.1901 — генерал-майор Гольмдорф, Николай Густавович
 09.04.1901 — 13.02.1904 — генерал-майор Осипов, Николай Васильевич
 03.03.1904 — 17.11.1904 — полковник Потоцкий, Павел Платонович
 30.11.1904 — 21.11.1907 — полковник (с 06.12.1906 генерал-майор) Лехович, Владимир Андреевич
 21.11.1907 — 29.11.1912 — генерал-майор Златарский, Стефан Николаевич
 29.11.1912 — 12.05.1916 — генерал-майор Ивашинцов, Николай Васильевич
12.05.1916 — хх.хх.хххх — полковник (с 06.12.1916 генерал-майор) Гладков, Пётр Дмитриевич

Примечания

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1807 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году